Ханс Вонк ():
 Вонк, Ханс (1942—2004) — нидерландский дирижёр
 Вонк, Ханс (род. 1970) — южноафриканский футболист